By Choice or by Force — дев'ятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами Koch Records, Money & Power Records і Fastlife 25 липня 2006 р. Виконавчі продюсери: Pastor Troy, Боб Перрі. Звукорежисер, зведення: Терренс Кеш. Звукорежисер, зведення, мастеринг: Арнольд Мішкулінґ.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми